Le US Hostert est un club luxembourgeois de football basé à Hostert. Le club évolue en première division luxembourgeoise.

Histoire

Bilan sportif

Palmarès 
 Coupe du Luxembourg de football
 Finaliste : 2018

Bilan par saison

Entraineurs

Notes et références

Liens externes 
 
 

Club de football au Luxembourg
Club de football fondé en 1946